Ха́уленд, Хо́уленд () — английская фамилия и топоним США.

Фамилия 
Основная статья — .
  (1838—1909) — американский художник.
  (род. 1957) — американский тренер по .
 Хауленд, Бет (1941—2015) — американская актриса театра и телевидения.
  (1880—1936) — американская актриса театра и кино.
  (1834—1886) — американский генерал, политик, филантроп, казначей штата Нью-Йорк (1866—1867).
  (ок. 1592 — 1673) — пассажир корабля «Мейфлауэр», «договорной раб», позднее — главный помощник и личный секретарь первого губернатора Плимутской колонии .
  (1873—1926) — американский врач-педиатр, в его честь названа  (вручается с 1952 г.)
  (род. 1986) — североирландский футболист.
  (род. 1964) — американский гитарист и певец группы Chicago.
  (1928—2013) — британский радио- и телеведущий.
  (1847—1905) — мэр Торонто (1901—1902).
 Хауленд, Олин (1886—1959) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Хауленд, Рик (род. в конце 1950-х) — канадский актёр кино и телевидения.
  (1811—1907) — один из основателей Канадской конфедерации, 2-й лейтенант-губернатор Онтарио; известный квакер.
  (1844—1893) — мэр Торонто (1886—1887).
  (1827—1929) — американская воспитательница и филантроп, активистка за права женщин и афроамериканцев, долгожительница.
  (1828—1904) — американская художница и бизнесвумен.

Топоним США 
 Хауленд — остров в Тихом океане, неинкорпорированная неорганизованная территория.
  — городок в Мэне.
  — тауншип в Огайо.

Прочее 
  — культурный центр в городе  (штат Нью-Йорк).
  — терминал в Порту Нью-Йорка и Нью-Джерси.
  — историческое здание в городе Плимут (Массачусетс), построен 1667 г.